Адалберто Росас има више значења:
  Адалберто Росас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Адалберто Росас, Блоке 10 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику